Jordan Lukaku – calciatore belga, figlio di Roger
 Roger Lukaku – ex calciatore congolese
 Romelu Lukaku – calciatore belga, figlio di Roger